A 707-es jelzésű helyközi autóbusz Székesfehérvár, autóbusz-állomás és a Velencei-tó között közlekedik körforgalomban. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. Az új 707-es autóbusz Székesfehérvárról indulva Pákozd és Sukoró érintésével éri el Velencét, majd továbbhaladva Gárdonyt és Agárdot bejárva tér vissza a Velencei-tó északi partján Székesfehérvárra.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||végállomás||108
|align=left|
|-
|1||Székesfehérvár, Gáz utca||107
|align=left|
|-
|2||Székesfehérvár, Király sor||106
|align=left|
|-
|3||Székesfehérvár, Fiskális út||105
|align=left|
|-
|4||Székesfehérvár, Zombori út||104
|align=left|
|-
|5||Székesfehérvár, Lomnici utca||103
|align=left|
|-
|6||Székesfehérvár, Kisfalud||102
|align=left|
|-
|7||Pákozd, Pipacsos lakópark||101
|align=left|
|-
|8||Pákozd, Bem köz||100
|align=left|
|-
|9||Pákozd, Hősök tere||99
|align=left|
|-
|10||Pákozd, Honvéd utca||98
|align=left|
|-
|11||Pákozd, újfalu||97
|align=left|
|-
|12||Pákozd, Honvéd Emlékmű||96
|align=left|
|-
|13||Sukoró, Kőbánya utca (Gádé)||95
|align=left|
|-
|14||Sukoró, Kiserdő||94
|align=left|
|-
|15||Sukoró, Borbás utca||93
|align=left|
|-
|16||Sukoró, Körmös utca||92
|align=left|
|-
|17||Velence, Enyedi utca||91
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti
|-bgcolor=DFDFDF
|18||Velence, nadapi elágazás||90
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|19||Velence, Nadapi utca 1.||89
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|20||Velence, víruslabor||88
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|21||Velence, Pálinkaház utca||87
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|22||Nadap, forduló||86
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|23||Velence, Pálinkaház utca||85
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|24||Velence, víruslabor||84
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|25||Velence, Nadapi utca 1.||83
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|26||Velence, nadapi elágazás||82
|align=left|
|-
|27||Velence, Templom köz||81
|align=left|
|-bgcolor=FFE4C4
|colspan=5|A Bethlen utcai iskolát érintő járatok a Fő utca 66. megállót nem érintik.
|-bgcolor=FFE4C4
|28||Velence, Bethlen utcai iskola||80
|align=left|
|-bgcolor=FFE4C4
|colspan=5|A Fő utca 66. megállót érintő járatok a Bethlen utcai iskolát nem érintik.
|-bgcolor=FFE4C4
|28||Velence, Fő utca 66.||80
|align=left|
|-
|29||Velence, tűzoltószertár||79
|align=left|
|-
|30||Velence, Fő utca 26.||78
|align=left|
|-
|31||Velence, orvosi rendelő||77
|align=left|
|-
|32||Velence, községháza||76
|align=left|
|-
|33||Velence, Korzó||75
|align=left|
|-
|34||Velence, vasúti megállóhely||74
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti
|-bgcolor=DFDFDF
|35||Velence, Szabolcsi út
|rowspan=3|∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|36||Velence, DRV
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|37||Velence, Szabolcsi út
|align=left|
|-
|38||Velence, vasúti aluljáró||73
|align=left|
|-
|39||Velence, Lidó||72
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti
|-bgcolor=DFDFDF
|40||Velence, Liget iskola||71
|align=left|
|-
|41||Velence, Szakorvosi Rendelőintézet||70
|align=left|
|-
|42||Velence, Cápa Vendéglő||69
|align=left| (Velencefürdő)
|-
|43||Gárdony, Depó Áruház||68
|align=left|
|-
|44||Gárdony, Kisfaludi utca||67
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat néhány járat nem érinti
|-bgcolor=DFDFDF
|45||Gárdony, Kék Tó Étterem
|rowspan=5|∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|46||Gárdony, Arany János utca
|
|-bgcolor=DFDFDF
|47||Gárdony, Temető utca
|
|-bgcolor=DFDFDF
|48||Gárdony, Arany János utca
|
|-bgcolor=DFDFDF
|49||Gárdony, Kék Tó Étterem
|align=left|
|-
|50||Gárdony, vasútállomás||66
|align=left|
|-
|51||Gárdony, ALDI||65
|align=left|
|-
|52||Gárdony, rendőrség
|rowspan=12|∫
|align=left|
|-
|53||Gárdony, Iskola utca
|align=left|
|-
|54||Agárd, gyógyfürdő
|align=left|
|-
|55||Agárd, Géza utca
|align=left|
|-
|56||Agárd, Tünde utca
|
|-
|57||Agárd, Mikszáth Kálmán utca
|align=left|
|-
|58||Agárd, Óvoda utca
|
|-
|59||Agárd, Széchenyi utca
|
|-
|60||Agárd, Kék madár étterem
|
|-
|61||Agárd, Füzér utca
|
|-
|62||Agárd, Csutora Csárda
|align=left|
|-
|63||Agárd, strandfürdő bejárati út
|align=left|
|-
|64||Agárd, Nádas Étterem||64
|align=left| (Agárd)
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Székesfehérvár autóbuszvonalai